Le terme Ouiatchouane (autrefois Ouiatchouan) peut signifier divers toponymes de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada:

 Chemin du Lac-Ouiatchouane, Lac-Bouchette (Municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Lac Ouiatchouane, Lac-Bouchette (Municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 16' 22"; 72° 11' 02"
 Canton Ouiatchouane, Mashteuiatsh (Réserve indienne), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 32' 00";  72° 20' 00". 
 Réserve indienne de Ouiatchouane, remplacé par: Mashteuiatsh  (Réserve indienne), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 34' 00"; 72° 14' 00".
 Chemin Ouiatchouane, toponyme remplacé par: Chemin de la Ballantyne, Saint-François-de-Sales (Québec) (Municipalité), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Chute Ouiatchouane, Chambord (Québec) (Municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 25' 56"; 72° 10' 06".
 Île Ouiatchouane, Lac-Bouchette (Municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 16' 58"; 72° 12' 36".
 Rang Ouiatchouane, Roberval (Ville), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 Rivière Ouiatchouane, Chambord (Québec) (Municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 26' 53"; 72° 09' 33".